Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Rumiancew – rosyjski feldmarszałek
 Aleksandr Rumiancew – rosyjski panczenista
 Aleksandr Rumiancew – rosyjski tenisista
 Piotr Rumiancew – rosyjski generał-feldmarszałek
 Nikołaj Rumiancew – rosyjski hrabia